Alamo – rzeka w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, dopływ Salton Sea

Miejscowości i gmina w Stanach Zjednoczonych:
 Alamo – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Alamo – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wheeler
 Alamo – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Alamo – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Lincoln
 Alamo – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Socorro
 Alamo – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Alamo – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Crockett
 Alamo – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hidalgo
 Alamo (ang. Alamo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo

Filmy:
 Alamo (1960)
 Alamo (2004)

Zobacz też 
 bitwa o Alamo